Montagny-en-Vexin é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Oise. Estende-se por uma área de 4,18 km².

Demografia 

Comunas de Oise